Альтамира́но — фамилия. Известные носители:
 Альтамирано, Игнасио Мануэль (1834—1893) — мексиканский писатель и общественный деятель. 
 Альтамирано, Карлос (1922—2019) — чилийский политический деятель.
 Альтамирано, Порфи (род. 1952) — никарагуанский бейсболист.
 Альтамирано, Рикардо Даниэль (род. 1965) — аргентинский футболист.
 Альтамирано, Эктор (род. 1977) — мексиканский футболист, известный по выступлениям за «Сантос Лагуна» и сборную Мексики.

Топонимы 
 Альтамирано — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе.
 Альтамирано — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Манлио-Фабио-Альтамирано — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус. 
 Сьюдад-Альтамирано — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.

Прочее 
 Епархия Сьюдад-Альтамирано — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Сьюдад-Альтамирано, Мексика.